Рождение:
 Рождение — появление на свет младенца или детёныша, роды. 
 День рождения — праздник, годовщина рождения.
 Название художественного произведения:
 «Рождение» — сборник рассказов Кодзи Судзуки.
 «Рождение» — фильм Фрунзе Довлатяна.
 «Рождение» — индийский фильм-драма режиссёра Шаджи Каруна.
 «Рождение» — фильм Джонатана Глэйзера.

См. также 
 Род